Went steht für:
River Went, Nebenfluss des River Don (Ouse) in Yorkshire, England
Frits Went (1863–1935), niederländischer Botaniker
Frits Warmolt Went (1903–1990), niederländisch-US-amerikanischer Botaniker

Siehe auch:
Wend
Wendt
Vent